

Azienda
KLG Spark Plug – azienda produttrice di candele d'accensione

Codici 
 KLG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kalskag (Alaska) (Stati Uniti)